Een overzicht volgt van het onroerend erfgoed in het district Ekeren in de gemeente Antwerpen. Het onroerend erfgoed maakt onderdeel uit van het cultureel erfgoed in België.

Bouwkundig erfgoed 

|}

Onroerend erfgoed
Ekeren
Ekeren